Il toponimo Săcele può riferirsi a diverse località della Romania:
Săcele, municipio del distretto di Brașov
Săcele, comune del distretto di Costanza